Рутозид (, род. Rutosidi), также рутин, кверцетин-3-О-рутинозид, софорин, — гликозид флавоноида кверцетина. Относится к группе витамина P.

Впервые рутин был экстрагирован в 1842 году из растения рута душистая, от которой рутин и получил свое название.

Содержание в природе 
В естественной среде рутин содержится в листьях руты душистой, гречихи, одуванчика, розмарина, чайного куста, в чёрной смородине и др. Рутин содержат все цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны), особенно с внутренней стороны кожуры и в междольковой части, все сорта вишни, винограда, слив, яблок и абрикосов. В некоторых видах ягод, в частности, шиповнике, малине, чёрной смородине, ежевике, чернике, рябине и аронии, тоже есть витамин Р. Из овощей наибольшее содержание присутствует в болгарском перце красного цвета, томатах, свёкле, капусте, листьях салата, щавеле и чесноке.

Максимальное количество содержат ягоды черноплодной рябины — до двух тысяч миллиграмм на сто миллилитров сока.

Биологическая роль рутина в растениях сводится, главным образом, к тому, что он обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Отмечена положительная корреляция между воздействием ультрафиолетового излучения и синтезом рутина растениями.

Примерное содержание рутина в 100 г:

Исследования на животных 
Исследования эффективности рутина проводились на мышах, крысах, хомяках и кроликах.

В экспериментах на животных были получены следующие результаты:

 Рутин ингибирует агрегацию тромбоцитов
 Рутин уменьшает проницаемость капилляров, улучшая кровообращение.
 Рутин обладает противовоспалительной активностью (исследования на крысах и морских свинках)
 Рутин помогает предотвратить образование тромбов, поэтому может быть использован для лечения пациентов с риском сердечных приступов и инсультов.
 По некоторым данным рутин может быть использован для лечения геморроя, варикоза и микроангиопатии.
 В относительно высоких дозах рутин увеличивает поглощение йода щитовидной железой (исследование проводилось на крысах) и снижает уровень гормонов Т3 и Т4.
 Рутин также является антиоксидантом. По некоторым данным рутин сильнее кверцетина, гесперидина и нарингина. Однако в других исследованиях эффективность рутина оказалась ниже по сравнению с кверцетином.

Масштабных исследований эффективности рутина на людях не представлено.

Применение в медицине 
Согласно данным производителя, приведённым в Российском справочнике РЛС, показаниями для применения добавок с рутином являются:

гиповитаминоз, повышение проницаемости сосудов: при геморрагическом диатезе, капилляротоксикозе, лучевой болезни, септическом эндокардите, ревматизме, артериальной гипертензии, аллергических заболеваниях, кори, скарлатине, сыпном тифе, кровоизлиянии в сетчатку глаза.

В ветеринарии рутин используется в лечении хилоторакса у собак и кошек.

Противопоказания 
Гиперчувствительность.

Ограничения к применению
Беременность (I триместр).

Побочные действия 
Диспептические явления, головная боль, приливы, аллергические высыпания на коже, местные кожные реакции (гель).

Способ применения и дозы 
Внутрь, во время еды, 2 раза в сутки.
После исчезновения симптомов (обычно через 2-4 нед.) лечение следует продолжить ещё несколько недель.

Суточная потребность витамина Р для взрослого здорового человека на данный момент точно не определена, но Роспотребнадзор рекомендует употреблять 250 мг взрослым и 100-250 мг детям (в зависимости от возраста). В лечебных целях можно употреблять и больше - передозировка витамином P практически невозможна.

По мнению официальной медицины суточная потребность витамина Р для взрослого здорового человека составляет 35-50 мг

См. также 
 Аскорутин
 Гидроксиэтилрутозиды
 Антиоксиданты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Флавоноиды
Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции
Витамины и витаминоподобные средства
Гликозиды